Ганичев:
 Ганичев, Александр Никитович (1918—1983) — советский главный конструктор.
 Ганичев, Валерий Николаевич (1933—2018) — советский и российский писатель, журналист.